Le championnat de Biélorussie d'échecs  est la compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs de Biélorussie

Championnat d'échecs masculin 
Lors de la  de ce championnat, laquelle a eu lieu du 18 au , le GMI Viacheslav Dydyshko remporte le tournoi à la ronde à  (cote moyenne d'Elo de 2424), remportant son dixième championnat en .

Championnat féminin

Championnat des moins de

Références

Liens externes 

 Liste complète du championnat masculin (1924-2008) (in Belarusian)
 Liste complète du championnat féminin (1928-2007) (in Belarusian)
 Gaige, Jeremy (1987), Chess Personalia, A Biobibliography, McFarland, (certains prénoms de joueurs)
 RUSBASE, , 1919–1937 et 1991–1994
 RUSBASE, , 1938-1960
 RUSBASE, , 1961–1969 et 1985–1990
 RUSBASE, , 1970-1984
 La semaine aux échecs : 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012
 FIDE : 2002 hommes, 2009 hommes, 2010 hommes, 2013 hommes, 2013 femmes
 ChessBase : 2011
 chessblog.com: 2014
 Chessdom: 2015
 chess-news-ru: 2014 hommes, 2015
 Courte biographie de Sergei Azarov, lauréat 2001 et 2002

Échecs
Échecs en Union soviétique
Biélorussie